Борисово — топоним:

Белоруссия 
 Борисово — деревня в Кобринском районе.

Болгария 
 Борисово (Русенская область) — село.
 Борисово (Ямболская область) — село.

Македония 
 Борисово (Македония) — село в общине Ново-Село.

Россия 
 Алтайский край
 Борисово — село в Залесовском районе.

 Амурская область
 Борисово — село в Октябрьском районе.

 Башкортостан
 Борисово — деревня в Абзелиловском районе.

 Белгородская область
 Борисово — село в Валуйском районе.

 Брянская область
 Борисово — село в Севском районе.

 Владимирская область
 Борисово — деревня в составе Григорьевского сельского поселения Гусь-Хрустального района.
 Борисово — деревня в составе муниципального образования «Посёлок Золотково» Гусь-Хрустального района.
 Борисово — село в Муромском районе.

 Вологодская область
 Борисово — деревня в Бабушкинском районе.
 Борисово — деревня в Вашкинском районе.
 Борисово — деревня в Вожегодском районе.
 Борисово — деревня в Вологодском районе, Кубенское сельское поселение.
 Борисово — деревня в Вологодском районе, Прилукское сельское поселение.
 Борисово — деревня в Вытегорском районе, Анхимовское сельское поселение.
 Борисово — деревня в Вытегорском районе, Кемское сельское поселение.
 Борисово — деревня в Кадуйском районе.
 Борисово — деревня в Сокольском районе.
 Борисово — посёлок в Чагодощенском районе.
 Борисово — деревня в Череповецком районе, Ирдоматское сельское поселение.
 Борисово — деревня в Череповецком районе, Яргомжское сельское поселение.
 Борисово — деревня в Шекснинском районе, Сиземское сельское поселение.
 Борисово — деревня в Шекснинском районе, Чуровское сельское поселение.

 Ивановская область
 Борисово — деревня в Пестяковском районе.
 Борисово — деревня в Пучежском районе.

 Иркутская область
 Борисово — село в Тайшетском районе.

 Калининградская область
 Борисово — посёлок в составе Калининграда.

 Калужская область
 Борисово — деревня в Боровском районе.
 Борисово — деревня в Мещовском районе.

 Кемеровская область
 Борисово — село в Крапивинском районе.

 Костромская область
 Борисово — деревня в Кадыйском районе.
 Борисово — деревня в Нейском районе.
 Борисово — деревня в Чухломском районе.

 Ленинградская область
 Борисово — деревня в Бокситогорском районе.
 Борисово — деревня в Гатчинском районе.
 Борисово — деревня в Приозерском районе.

 Москва и Московская область
 Борисово — село в Дмитровском районе.
 Борисово — деревня в городском округе Домодедово.
 Борисово — деревня в Клинском районе.
 Борисово — деревня в Коломенском районе.
 Борисово — село в Можайском районе.
 Борисово — бывшая деревня, вошедшая в 1960 году в состав Москвы.
 Борисово — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Борисово — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Борисово — деревня в Серпуховском районе.
 Борисово — станция метро в Москве.

 Новгородская область
 Борисово — деревня в Валдайском районе.
 Борисово — деревня в Крестецком районе.
 Борисово — деревня в Марёвском районе.
 Борисово — деревня в Мошенском районе.
 Борисово — деревня в Пестовском районе.
 Борисово — деревня в Старорусском районе.
 Борисово — деревня в Холмском районе, Красноборское сельское поселение.
 Борисово — деревня Холмском районе, Находское сельское поселение.

 Псковская область
 Борисово — деревня в Дедовичском районе.
 Борисово — деревня в Красногородском районе.
 Борисово — деревня в Новосокольническом районе, Горожанская волость.
 Борисово — деревня в Новосокольническом районе, Маевская волость.
 Борисово — деревня в Новосокольническом районе, Руновская волость.
 Борисово — деревня в Невельском районе.
 Борисово — деревня в Опочецком районе.
 Борисово — деревня в Порховском районе.

 Рязанская область
 Борисово — деревня в Клепиковском районе.

 Смоленская область
 Борисово — деревня в Холм-Жирковском районе.

 Татарстан
 Борисово — ныне несуществующая деревня в Елабужском районе Республики Татарстан.

 Тверская область
 Борисово — деревня в Калининском районе.
 Борисово — деревня в Кимрском районе.
 Борисово — деревня в Кувшиновском районе.
 Борисово — деревня в Нелидовском районе.
 Борисово — деревня в Ржевском районе.
 Борисово — деревня в Селижаровском муниципальном округе Тверской области, входила в состав Елецкого сельского поселения.
 Борисово — деревня в Селижаровском муниципальном округе Тверской области, входила в состав Оковецкого сельского поселения.
 Борисово — деревня в Старицком районе.

 Тульская область
 Борисово — деревня в Алексинском районе.
 Борисово — деревня в Ленинском районе.
 Борисово — деревня в Суворовском районе.
 Борисово — деревня в Ясногорском районе.

 Удмуртия
 Борисово — деревня в Сарапульском районе.

 Ярославская область
 Борисово — деревня в Большесельском районе.
 Борисово — деревня в Гаврилов-Ямском районе (Заячье-Холмский сельский округ).
 Борисово — деревня в Гаврилов-Ямском районе (Ставотинский сельский округ).
 Борисово — деревня в Даниловском районе.
 Борисово — деревня в Некрасовском районе.
 Борисово — деревня в Переславском районе.
 Борисово — деревня в Тутаевском районе.
 Борисово — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Борисово — село в Коропском районе Черниговской области

См. также 
 Борисово-Судское
 Борисово-Околицы
 Борисово-Покровское
 Борисов
 Борисова
 Борисково
 Борисовка
 Борисовская
 Борисовский
 Борисовское